Ча́щин — фамилия; имеет женскую форму Чащина.

Известные носители:

Чащин 
 Чащин, Василий Андреевич (1881—1961) — рабочий, депутат II Государственной думы Российской империи от Пермской губернии, мемуарист.
 Чащин, Данил Олегович (род. 1989)— российский режиссёр театра и кино.
 Чащин, Сергей Владиславович (в монашестве Феодосий; род. 1973) — епископ Русской православной церкви, епископ Каинский и Барабинский.
 Чащин, Сергей Петрович (1931—2008) — депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда.

См. также